Der Name Trailblazer (engl. für „Vorreiter, Pionier“) steht für:

 Chevrolet Trailblazer, ein SUV des US-amerikanischen Autoherstellers Chevrolet
 Portland Trail Blazers, eine Mannschaft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA
 Trailblazer (Computerspiel), ein Computerspiel aus dem Jahr 1986
 ein Hochgeschwindigkeitsmodem des Herstellers Telebit
 eine Variante der Blutpflaume
 Trailblazers, den Spitznamen der 70. US-Infanteriedivision im 2. Weltkrieg